Зантария — абхазская фамилия. Известные носители:

 Зантария, Владимир Константинович (род. 1953) — абхазский литератор и государственный деятель.
 Зантария, Сергей Бадзович (1953—2001) — абхазский писатель.